М'яснико́в () — російське прізвище. Жіноча форма — М'ясникова. Походить від сфери діяльності "м'ясник".

Відомі носії

Чоловіки 

 М'ясников Борис Мойсейович  ( 1937) — радянський і український кінооператор.
 М'ясников Геннадій Олексійович (1919—1989) — радянський художник кіно, народний художник РРФСР (1969).
 М'ясников Георг Васильович (1926—1996) — радянський партійний, державний і суспільний діяч, історик-краєзнавець.
 М'ясников Михайло Іванович (1922—2005) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945), почесний громадянин м. Дніпропетровськ (1995). 
 М'ясников Олександр Федорович (1886—1925) — революціонер, партійний і державний діяч, один із керівників встановлення радянської влади в Білорусі.
  (1899—1965) — російський терапевт, створив школу терапевтів, академік АМН СРСР, автор мемуарів (2011) «Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР»
 М'ясников Олександр Леонідович ( 1953) — російський лікар
 М'ясников Олексій Павлович ( 1935) — радянський новатор виробництва, машиніст екскаватора

Жінки 
 М'ясникова Варвара Сергіївна (1900—1978) — радянська актриса театру і кіно, заслужена артистка РРФСР (1935).
 М'ясникова Христина Ігорівна (відома як Асмус) ( 1988) — російська акторка театру і кіно, відома по телесеріалу «Інтерни» (2010—2013).
 М'ясникова Юлія Владиславівна ( 13 червня 1993, Караганда, Казахстан) — казахська футболістка, захисниця московського ЦСКА та збірної Казахстану.

Див. також 
 М'ясникова — присілки у Росії
 Мясников Олег Віталійович (нар. 1965) —  український військовик (полковник), заступник командувача Національної гвардії України. 
 Вулиця М'ясникова

Прізвища від сфери діяльності